Il termine italiano "fame" è omografo al termine in lingua inglese che significa "fama".

Sigle 
Full-sky Astrometric Mapping Explorer – satellite artificiale
 Fatty acid methyl ester – esteri metilici di acidi grassi

Cinema
Fame (Sult) – film del 1966 di Henning Carlsen
Saranno famosi (Fame) – film del 1980 di Alan Parker
Fame - Saranno famosi (Fame) – film del 2009, remake del film del 1980

Letteratura 
 Fame (Sult) – romanzo di Knut Hamsun del 1890

Mitologia
Fame – personaggio mitologico greco che raffigura la carestia

Musica
Fame – singolo di David Bowie del 1975, dall'album Young Americans
Fame – album di Grace Jones del 1978 
Fame – singolo di Grace Jones del 1978 
Fame – singolo di Irene Cara del 1980, dalla colonna sonora di Saranno famosi
Fame – singolo di Nayt del 2018
Fame – duo musicale svedese
The Fame – album di debutto di Lady Gaga del 2008
 F.A.M.E. – EP di Agallah del 2008
F.A.M.E. – album del 2011 di Chris Brown
 F.A.M.E. – album di Maluma del 2018
 Fame – altro pseudonimo di Jake La Furia

 Fame (The Game) – singolo di Donna Summer del 2008

Televisione
Saranno famosi (Fame) – serie televisiva statunitense tratta dal film